Ельниковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Ельниковское сельское поселение — входит в Иланский район Красноярского края
 Ельниковское сельское поселение — входит в Ельниковский район Мордовии